JJCC (произносится J-J-C-C, кор.: 제이씨 씨 씨) — южнокорейская хип-хоп группа, сформированная под руководством Джеки Чана в Южной Корее. Группа дебютировала 20 марта 2014 года с пятью участниками: Эко, Эдди, Симба, Санчон, Принс Мак, которые выступили в прямом эфире на MNet M! Countdown. Их дебютный сингл At At First был выпущен 24 марта. JJCC — первая группа идолов K-pop, которая сформирована Джеки Чаном. Во время их рекламных акций «Where You At» были добавлены новые участники Зика и Юль.

Этимология 
Название JJCC состоит из букв, которые формируют группу в целом, а также ее цель. Первое «JC» происходит от первых букв Джеки и Чан, а второе «JC» происходит от первых букв слов «присоединиться» и «культура». Если соединить все вместе, получится: «Объединенная культура Джеки Чана» (JJCC) или же «Джеки Чан, давайте распространять K-Pop». Точно так же произношение названия группы (Double-JC) означает «Double Joy Creative» или «Давайте создадим двойную радость». Название группы — дань Чану, а также его стремление «объединить культуры» в Азии с помощью музыки.

История

Формирование состава 
Джеки Чан является давним поклонником K-Pop. Увидев огромный потенциал и развитие Kpop, он решил сформировать группу и лично управлять ею. Цель JJCC — завоевать мир путем объединения азиатской культуры в музыку и очарование. В рамках подготовки к этому, члены JJCC получили индивидуальное обучение по развитию личности и навыках по проделыванию трюков, а также улучшили свое пение, танцы, рэп, сочинение песен и актерское мастерство. Их танцевальные данные включают popping, b-boying и даже балет. Они также могут говорить на трех языках — английском, китайском и корейском.

Вместе с Чаном, k-pop продюсер и композитор Чо Чун Ён является исполнительным продюсером группы, в то время как Ша Ша Ли является генеральным директором созданного в Южной Корее бой-бэнда.

Предебют 
Группа состоит из пяти корейцев (Эко, Юль, Зика, Симба), одного корейца-американца (Эдди) и одного китайца-австралийца (Принса Марка). Эдди участвовал в кулинарном шоу «Master Chef Korea», так как известен своими кулинарными навыками.

Хоть K-Pop и находится в западном мейнстриме, группа уже привлекла американские СМИ до их дебюта благодар Джеки Чану. Они были включены в крупные информационные агентства, такие как «New York Post», и даже появились в традиционных газетах. Наличие Джеки Чана дает JJCC возможность для корейской волны войти в американский мейнстрим.

2014: Дебют 
13 марта 2014 года JJCC выпустили свой первый тизер, который был опубликован в их аккаунте YouTube «Double JC». За это время о группе пока еще никто не знал, а также о том, что Джеки Чан является продюсером и менеджером группы. Спустя неделю после этого, 20 марта 2014 года, JJCC впервые показались в прямом эфире на M! Countdown канала Mnet «At First» («Everyone Like This At First»), эта дата также является дебютной датой группы. В список посещаемых музыкальных шоу, вошли и Music Bank, Inkigayo. Наконец, 24 марта, JJCC выпустили свой дебютный сингл, а также его музыкальное видео. Песня сочетает в себе меланхолический хип-хоп и немного R & B жанра. Принс Марк не включен в музыкальное видео, поскольку сообщается, что он поранился перед съемкой. 6 апреля в Пекине вместе с Ким Хи Сан и EXO, JJCC выступили на благотворительном мероприятии Chan под названием «Мир, любовь и дружба 2014 года». Мероприятие, организованное Джейси Чаном, будет включать в себя знаменитостей со всего мира, концерт, встречу болельщиков, запуск мероприятия для «Кинозала Джеки Чана» в Шанхае и многое другое.

Слухи об уходе Принс Мака 
Прежде, чем группа начала их японский промоушен, было много путаницы по поводу Принса Мак. Японская компания JJCC и на официальной странице Facebook, обновляющей биографию JJCC, было объявлено, что в JJCC шесть участников, поэтому многие предположили, что Мак покинул группу. Тем не менее, он лично заявил, что он все еще является членом JJCC, но в настоящее время работает над сольной деятельностью. Хотя источники, такие как официальные веб-сайты JJCC, заявили об обратном. С тех пор, Мак работает под руководством Emperor Entertainment Group Beijing для его актерской деятельности, а JJCC продолжает свое продвижение.

Produce 101 
Сан Чон и Юль участвуют во втором сезоне шоу выживания Produce 101.

Участники

Текущие 
 Эко (кор.: 이코), настоящее имя: Ха Чон Ён (кор.: 하준영) родился 13 марта 1987 г. в Пусане, Южная Корея.
 Эдди (кор.: 에디), настоящее имя: Эдвард Ён О или О Чон Сок (кор.: 오종석) родился 7 июля 1990 г. в Лос-Анджелеса, Калифорния, США
 Юль (кор.: 율), настоящее имя: Ким Чан Юль (кор.: 김찬율) родился 27 февраля 1992 г. Гванджу, Южная Корея
 Зика (кор.: 지카), настоящее имя: Но Дэ Хван (кор.: 노대환) родился 17 апреля 1992 г. в Гванджу, Южная Корея
 Симба (кор.: 심바), настоящее имя: Ким Ён Джин (кор.: 김영진) родился 30 июня 1992 г. в Сувоне, Южная Корея
 Санчон (кор.: 산청), настоящее имя Чо Ха Дон (кор.: 최하돈) родился 14 мая 1993 г. в Тэгу, Южная Корея

Бывшие 
 Принс Мак (кор.: 프린스 맥), настоящее имя: Генри Принс Мак или Май Хен Ли (кит.: 麦亨利) родился 24 мая 1990 г. в Сиднее, Австралия

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Фильмография

Развлекательные шоу

Ссылки 
 Official website

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году